Крысиная южная блоха, или крысиная блоха (, в честь фараона Хеопса; ) — один из самых опасных видов блох (Pulicidae), переносчик чумы. Была впервые описана под названием Pulex cheopis во время экспедиции в Египет 1901 года английским банкиром и энтомологом Чарльзом Ротшильдом. В 1907 году была переименована и включена в состав рода .

Описание 
Распространены повсеместно, но главным образом в тропиках и субтропиках. Длина тела около 2—3 мм (самки — 1,8—2,7; самцы — 1,4—2; червеобразные, безногие и безглазые личинки достигают в длину до 4 мм). Имаго окрашены в коричневый цвет (от светлого до тёмного оттенков). Самки откладывают яйца в гнёзда тех животных, на которых они паразитируют (при влажности 70 % и температуре около 25°). Яйца обычно развиваются в течение 2—12 дней. Xenopsylla cheopis проходит через три линьки во время личиночной стадии, которая обычно длится приблизительно 9—15 дней, но может продлиться до 200 дней в неблагоприятных условиях. Время развития куколочной стадии зависит от температуры и влажности, что может замедлить появление имаго до целого года. Ктенидий на голове нет. Являются паразитами крыс (Rattus, Nesokia) и песчанок (Gerbillinae). Являются переносчиками Чумной палочки (Yersinia pestis) и Rickettsia typhi, а также промежуточными хозяевами паразитических червей цепня крысиного Hymenolepis diminuta и цепня мышиного Hymenolepis nana. Болезни могут передаваться от одного поколения к другому через яйца.

Примечания

Литература 
 Ромашова Т. П. (1987). Блохи (Отряд Siphonaptera = Aphaniptera, Suctoria) // Насекомые и клещи Дальнего Востока, имеющие медико-ветеринарное значение. — Л., Наука. 1987. — С. 146—166.
 Rothschild, M., B. Ford, M. Hughes. (1970). Maturation of the male rabbit flea (Spilopsyllus cuniculi) and the Oriental rat flea (Xenopsylla cheopis): Some effect of mammalian hormones on development and impregnation. — Pp. 559—561 — in G. Schmidt, L. Roberts, eds. Foundations of Parasitology. — McGraw Hill Companies.

Ссылки 
 Xenopsylla cheopis на nhm.ac.uk
 Xenopsylla cheopis на animaldiversity.ummz.umich.edu
 Xenopsylla cheopis на Fauna Europaea
 Xenopsylla cheopis на parasitology.informatik.uni-wuerzburg.de
 Natural Flea Control Remedies Authoritative book of many natural flea control methods

Pulicidae
Паразиты человека
Насекомые Европы
Насекомые Африки
Животные, описанные в 1903 году
Таксоны насекомых, названные в честь людей
Паразиты млекопитающих
Паразиты грызунов